BrightStor ArcServe Backup é um sistema de backup comercializado pela Computer Associates (CA). Atualmente encontra-se na versão 12.5.

Ligações externas 
 CA ARCserve Backup, Site oficial do fabricante.

Programas de computador de cópia de segurança